Blažejovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Blažejovice, Gemeinde im Okres Benešov 
Blažejovice, Ortsteil von Rozsochy, Okres Žďár nad Sázavou
Blažejovice, Ortsteil von Zbytiny, Okres Prachatice